Johann Ammann kan syfta på bland andra:

* Johann Conrad Ammann (1724–1811), schweizisk läkare och samlare
 Johann Heinrich Ammann (1820–1867), schweizisk jurist och politiker
 Johann Josef Ammann (1852–1913), österrikisk etnograf och pedagog
 Johann Konrad Ammann (1669–1724), schweizisk läkare och dövpedagog
 Johann Schneider-Ammann (född 1952), schweizisk företagare och politiker

Se även 
 Johannes Ammann (död 1388), schweizisk prelat, biskop avn Chur
 Johann Amman (1707–1740), schweizisk läkare och botaniker